Festival Internacional de Música Pau Casals, El Vendrell
 Festival Pau Casals de Prades, Prada de Conflent 
 Festival Casals de Puerto Rico, San Juan

Pau Casals